Такмичење у кануу двоклеку (Ц-2) 1.000 м  на Летњим олимпијским играма 1952. одржано је 28. јула, у заливу Тајвал у Хелсинкију. 

Титулу освојену 1948. у Лондону бранили су Јан Брзак-Феликс и  Бохумил Кудрна из Чехословачке.

На такмичењу је учествовало 11 посада из 11. земаља. Веслли су клалификације и финалну трку истог дана.

Освајачи медаља

Резултати

Квалификације 
У квалификацијама кануи су подељени у две групе, а за финале су се пласирале прве четири посаде из обе групе. 
Резултати квалификационих трка</ref>

Финале 

 Биланс медаља у трци Ц-2 1.000 м после 3 такмичења на ЛОИ (1936—1952) 

 Екипно

 Појединачно, са најмање 2 медаље

Референце 
  Званични резултати Летњих олимпијских игара 1948. pp. 634.
 Резултати такмичења у кануу двоклеку Ц-2 на 1.000 м на ЛОИ 1952. sports-reference.com

Кајак и кану на Летњим олимпијским играма 1952.
Трка кануа двоклека Ц-2 1.000 м на летњим олмпијским играма